Финал Кубка Англии по футболу 1964 года стал 83-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 2 мая 1964 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Вест Хэм Юнайтед» и «Престон Норт Энд». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды из Лондона.

Путь к финалу 

(Д) = дома; (В) = на выезде; (Н) = на нейтральном поле

Отчёт о матче

Ссылки 
 Полное видео матча
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Финальный матч Кубка Англии сезона 1963/64 годов 

1964
Англия
Спорт в Великобритании в 1964 году
Кубок Англии 1964
Кубок Англии 1964
Май 1964 года
События 2 мая
Футбольные соревнования в Лондоне
1964 год в Лондоне